Marie Claire Hammerschlag Perez  (Panamá, 26 de julio de 1986), también conocida por su pseudónimo O.H., es una artista visual panameña con varios reconocimientos en el medio a nivel internacional. Con su pseudónimo, O.H., ella incursionó en el mundo de las artes en diferentes ramas, desde pintura, a artes digitales, poesía, música, trabajos en resinas y artesanías.

Biografía 
Marie Claire nació en Panamá en 1986.

Desde 2001 se ha especializado con estudios y cursos de artes, ilustración, ukelele, guitarra y artesanía.

Se graduó en 2004 en la Universidad de las Artes Ganexa en Panamá, y posteriormente se ha especializado en diversas áreas.

Carrera 
O.H. ha participado a varias exposiciones alrededor del mundo, ganando premios como la segunda mención honoraria en el concurso de artes visuales Roberto Lewis 2021, en la categoría de artes digitales, o como el segundo lugar en el concurso APOLLO de la ALAF (Association Les Artistes Francais), siendo reconocida como artista emergente.

Trabaja con técnicas mixtas, principalmente abstracto expresionista. Es también una pionera en la rama de nuevas artes visuales llamada Piramidismo cromático. Ella es la creadora del Piramidismo cromático digital, recientemente reconocido por la ALAF (Association Les Artistes Francais) de París, con un diploma ad honorem que acredita la primera invención mundial por su obra artística

O.H. también es la creadora del estilo musical llamado UkePunkGrunge, con el proyecto Balancing my uke ella toca el ukelele sobre un balancing board.

Otras actividades 
Recibió una membrecía honoraria de la sociedad de poesía Básnich. Es también miembro de la IAVA (International Association of Visual Artists).

Referencias

Enlaces externos 

 Facebook
 Instagram
 Twitter
 Open Sea

Nacidos en Ciudad de Panamá
Nacidos en 1986